

Cinema 
La caduta (A queda) – film del 1978 diretto da Ruy Guerra e Nelson Xavier
La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (Der Untergang) – film del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel

Letteratura 
La caduta – Ode di Giuseppe Parini del 1785
La caduta (La chute) – romanzo di Albert Camus del 1956
La caduta (The Drop) – romanzo di Michael Connelly del 2011
La caduta (The Fall) – romanzo di Guillermo del Toro e Chuck Hogan del 2011

Televisione 
La caduta (Fallen), episodio della settima stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate
The Fall (disambigua)